Barry County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Barry County (Michigan)
 Barry County (Missouri)